Sobrenatural — fenômeno não explicado pela ciência
Sobrenatural (série) - série da Warner de 2005
Sobrenatural (filme) - filme de terror de 1996
Insidious - filme de terror de 2010 cujo título no Brasil é "Sobrenatural"
Sobrenatural (álbum) — álbum de música gospel de André Valadão
Sobrenatural (revista em quadrinhos) — revista de terror

Desambiguação